Кэрол Джоан Саттон (, урождённая Дикерсон (Dickerson), ) — американская актриса.

Биография 
Кэрол Дикерсон родилась в Новом Орлеане, штат Луизиана. После окончания школы она поступила в университет Ксавьера в Луизиане, но вскоре вышла замуж за футболиста Арчи Саттона и бросила учёбу. С начала 1970-х она стала появляться во многочисленных второстепенных ролях в кино и на телевидении, среди которых фильмы «Стальные магнолии» (1989), «Бал монстров» (2001), «Рэй» (2004), «Любовная лихорадка» (2004), «Прислуга» (2011) и многих других. Помимо съёмок в кино Саттон преподавала актёрской мастерство в Новом Орлеане. Актриса умерла от осложнений COVID-19 10 декабря 2020 года, через семь дней после своего 76-летия.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Умершие от COVID-19 в США